Palazzo Bonaparte si riferisce a:

 Palazzo Bonaparte ad Ascoli Piceno
 Palazzo Bonaparte a Canino in provincia di Viterbo
 Palazzo Bonaparte a Firenze
 Palazzo Bonaparte a Roma
 Palazzo Bonaparte (o Buonaparte) a San Miniato in provincia di Pisa
 Palazzo Bonaparte-Speziali a  San Miniato, oggi conosciuto come Palazzo Formichini